Maizières, település Franciaországban, Calvados megyében
Maizières, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Maizières, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Maizières, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Maizières, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Maizières-sur-Amance, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Maizières-lès-Metz, település Franciaországban, Moselle megyében
Maizières-lès-Vic, település Franciaországban, Moselle megyében
Maizières-lès-Brienne, település Franciaországban, Aube megyében